Uhding ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Uhding (1938/1939–1993), deutscher Handballfunktionär
 Ralf Uhding (1960–2016), deutscher Handballspieler und -funktionär